Кубок Бельгії з футболу 2004–2005 () — 50-й розіграш кубкового футбольного турніру в Бельгії. Володарем кубку вдруге став Жерміналь (Беєрсхот).

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 листопада 2004

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 листопада 2004

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 листопада 2004

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 січня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 січня 2005

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|2 лютого/16 березня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2 лютого/6 квітня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2 лютого/13 квітня 2005

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|20 квітня/10 травня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|20 квітня/11 травня 2005

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Бельгії на soccerway 
 Кубок Бельгії на rsssf  

2004–2005
Бельгія
Бельгія
2004 у бельгійському спорті
2005 у бельгійському спорті